Bethonvilliers –  comune francese nel dipartimento nel Territorio di Belfort.
Béthonvilliers – comune francese nel dipartimento dell'Eure-et-Loir.